ТХЭ — многозначная аббревиатура:
  — трихлорэтан
  — тетрахлорэтан
 ТХЭ — трихлорэтилен
 ТХЭ — тетрахлорэтилен
 ТХЭ — традиционная холецистэктомия

См. также 
  — аббревиатура латиницей